Vatnsfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Vatnsfjörður, Ísafjarðardjúp, fjord i Västfjordarna, 
 Vatnsfjörður, Breiðafjörður, fjord i Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar